Vi claret, vi obtingut amb la fermentació parcial de raïms negres i blancs
 Toponímia:
Claret (Tremp), poble al municipi de Tremp (Pallars Jussà)
Baronia de Claret, baronia de la comarca del Pallars Jussà
Claret (Oliola), despoblat del municipi d'Oliola (Noguera)
Claret (Torà), Claret de Figuerola o Claret dels Pagesos, poble del municipi de Torà (Segarra)
Serra de Claret, als municipis de Torà (Segarra) i de Pinós (Solsonès)
Claret (cim), punt culminant de la Serra de Claret
Claret dels Cavallers, llogaret del municipi de Sant Mateu de Bages
Claret (Bages), nucli al municipi de Sant Fruitós de Bages
Tossal de Claret, muntanya de Vilanova de l'Aguda (Noguera)
Puig d'en Claret, muntanya de Llucmajor (Mallorca)
Claret (Alps de l'Alta Provença)
Claret (Erau), municipi francès del departament de l'Erau
Cantó de Claret, cantó francès del departament de l'Erau
 Edificis:
Cal Claret, masia al municipi de la Molsosa (Solsonès)
Cal Claret (Sallent), edifici patrimonial de Sallent (Bages)
Can Claret, masia al municipi de Riner (Solsonès)
Castell de Claret, al poble de Claret (Tremp)
Castell de Claret (Torà)
Castell de Claret dels Cavallers, a Sant Mateu de Bages (Bages)
Col·legi Claret, diverses escoles regides pels claretians
Mas Claret, masia al municipi de Ribera d'Ondara (Segarra)
 Biografies:
Jaume Caçador i Claret (1519?-1597), bisbe de Girona i 76è President de la Generalitat de Catalunya
Antoni Maria Claret i Clarà (1807-1870), o Pare Claret, religiós fundador dels claretians
Joaquim Claret i Vallès (1879-1964), escultor català
Ramon Claret i Artigas (1887-1965), fotoperiodista català
Josep Claret i Assols (18??-19??), empresari i polític català
Joan Baptista Claret i Llobet (1903-1984), polític català
Pere Tarrés i Claret (1905-1950), beat metge i capellà català
Josep Maria Claret i Rubira (1908-1988), arquitecte català
Andreu Claret i Casadessús (1908-2005), polític i empresari català
Josep Maria Claret i Huch (1914-1962), poeta berguedà
Manel Surroca i Claret (1917-2007), pintor català
Dolors Claret i Aymerich (1918-2001), dibuixant, pintora i escultora catalana
Joan Claret i Corominas (1929-2014), pintor català
Joan Claret i Solé (1932-2001), professor i activista de la cultura catalana
Joan Maria Roig Claret (1934), navegant català
Andreu Claret i Serra (1946), periodista i escriptor català
Claret Serrahima (1950), dissenyador català
Gerard Claret i Serra (1951), violinista andorrà
Lluís Claret i Serra (1951), violoncel·lista andorrà
Rosa Maria Poch Claret (1962), investigadora i catedràtica catalana
Cathy Claret (1963), cantant francesa
Curro Claret (1968), dissenyador industrial català
 Altres:
Col·lecció d'Automòbils Salvador Claret, museu d'automoció a Sils (Selva)
Editorial Claret, fundada a Barcelona el 1926, propietat dels claretians